Mark Fisher (1947–2013) brit építész, díszlettervező, leginkább látványos rockkoncertek színpadainak tervezéséről volt ismert
 Mark Fisher (1968–2017) brit újságíró, filozófus, politológus, kultúr-teoretikus